Мисс мира 1952 () — 2-й ежегодный конкурс красоты, прошедший 14 ноября 1952 года в театре «Лицеум» в Лондоне, Великобритания. Одиннадцать участниц боролись за титул. Победила Май-Луиза Флудин, представлявшая Швецию. Она стала второй шведкой, победившей на этом конкурсе, после Кикки Хоканссон, завоевавшей корону в предыдущем году.

Результаты

Участницы

Подробнее об участницах 
  — Анни-Mари Пауэлс была дисквалифицирована, поскольку отказалась расстаться со своим приятелем, сопровождавшим её в Великобританию.
 Дорин Даун (Великобритания) уже участвовала в конкурсе «Мисс мира 1951», на котором она стала 2-й вице-мисс. В этом году ей была предоставлена возможность вновь попытаться завоевать корону для Великобритании, однако она не вошла даже в призовую пятёрку.
 Шестеро из участниц конкурса, Анни-Мари Пауэлс (Бельгия), Ева Хеллас (Финляндия), Николь Друэн (Франция), Вера Маркс (ФРГ), Энья Данн (Ирландия) и Сильвия Мюллер (Швейцария), также участвовали в конкурсе «Мисс Европа 1952» в Неаполе, Италия, 19 августа. Это состязание завершилось для них безрезультатно, и только Николь Друэн из Франции вошла в число фавориток и стала 1-й вице-мисс.

См. также 
 Мисс Вселенная 1952

Примечания

Ссылки 
 
 

Мисс мира
События 14 ноября
Ноябрь 1952 года
1952 год в Лондоне